Plaats in Indonesië
 Sukowiyono (Karangrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Sukowiyono (Padas), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java